Roberto Civita
Victor Civita

Localidades 

Civita

Desambiguação